PWD (gezondheidszorg) - Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg
 PWD (worstelen) - zie Pro Wrestling Destination
 Pwd (Unix) - commando in onder meer Unix-omgevingen